Шелесті́вка — застаріла назва приголосного звука

Села:
 Шелестівка — Луганська область, Старобільський район, Міловська селищна громада, колишня Микільська сільська рада
 Шелестівка — Луганська область, Старобільський район, Міловська селищна громада, колишня Морозівська сільська рада